Witold Gawdzik (1903–1978) – ekonomista, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 1952–1956
 Witold Gawdzik (1927–2021) – cenzor, nauczyciel, autor podręczników do nauki języka polskiego, poeta